A 426-os jelzésű autóbusz Gödöllő és Erdőtarcsa, illetve Erdőkürt között közlekedő helyközi járat.

Megállóhelyei

! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0|| Gödöllő, autóbusz-állomás||34
|align=left| 
|-
|1|| Gödöllő, Egyetem||33
|align=left| 
|-
|2|| Gödöllő, Tisza utca||32
|align=left| 
|-
|3|| Gödöllő, Damjanich János utca||31
|align=left| 
|-
|4|| Gödöllő, Máriabesnyő Posta||30
|align=left| 
|-
|5||  bejárati út||29
|align=left| 
|-
|6|| Gödöllő, Incső lakópark||28
|align=left| 
|-
|7|| Gödöllő, MÁV őrház||27
|align=left| 
|-
|8||Domonyvölgy||26
|align=left|
|-
|9||Csintovány||25
|align=left| 
|-
|10||Bagi elágazás||24
|align=left|
|-
|11|| Aszód, Pesti út||23
|align=left|
|-
|12|| Aszód, Kossuth Lajos utca 2.||22
|align=left|
|-
|13|| Aszód, művelődési ház||21
|align=left|
|-
|14|| Aszód, vasútállomás bejárati út||20
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|Aszód, vasútállomás megállót csak néhány járat érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|*|| Aszód, vasútállomás||*
|align=left|
|-
|15|| Aszód, Arany János utca||19
|align=left|
|-
|16|| Aszód, Falujárók útja 19.||18
|align=left|
|-
|17|| Kartal, 2-es km kő||17
|align=left|
|-
|18|| Kartal, Bartók Béla út||16
|align=left|
|-
|19|| Kartal, orvosi rendelő||15
|align=left|
|-
|20|| Kartal, posta||14
|align=left|
|-
|21|| Kartal, Szőlő utca||13
|align=left|
|-
|22|| Kartal, autóbusz-forduló||12
|align=left|
|-
|23|| Verseg, kállói elágazás||11
|align=left|
|-
|24|| Verseg, községháza||10
|align=left|
|-
|25|| Verseg, temető||9
|align=left|
|-
|26|| Kálló, Alutech Kft.||8
|align=left|
|-
|27|| Kálló, magyalospusztai elágazás||7
|align=left|
|-
|28|| Kálló, Jókai Mór utca||6
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=5|A szürkével jelölt megállókat néhány járat nem érinti.
|-bgcolor=DFDFDF
|29|| Kálló, újtelep||5
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|30|| Erdőkürt, Kossuth Lajos utca||4
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|31|| Kálló, újtelep||3
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|32|| Kálló, Jókai Mór utca||2
|align=left|
|-
|33|| Kálló, Táncsics út||1
|align=left|
|-
|34|| Erdőtarcsa, községházavégállomás||0
|align=left|
|}

Források
 

Volánbusz
Budapest környéki autóbuszvonalak
Gödöllő autóbuszvonalai
Aszód autóbuszvonalai